Arbedesi – abitanti di Arbedo-Castione
Arbedesi – abitanti di Arbedo